Le Groupe est le quatrième tome du cycle Aldébaran de la série de bande dessinée Les Mondes d'Aldébaran de Leo.

Synopsis 
Driss et Alexa décident de former un groupe pour partir à la rencontre de la Mantrisse. Ce groupe est constitué, outre Driss et Alexa, par Kim et Marc, Gwendoline Lopes, rencontrée au moment de la catastrophe d'Arena Blanca, Ling Li, amie de Gwendoline et Marc, José Cabral, qui avait aidé Marc et Kim lors de leur voyage, et Valdomiro Lopes, le père de Gwendoline et sénateur.
Ils sont rejoints par Monsieur Pad et Kurt Volker, un opposant politique, qui leur apprennent qu'ils sont suivis.
Mais un espion est découvert et sabote le dirigeable au-dessus de la zone des Grands marécages.
Le dirigeable perd inexorablement de l'altitude.

Les Mondes d'Aldébaran
Album de bande dessinée sorti en 1997
Album de bande dessinée de science-fiction
Bande dessinée se déroulant dans le système d'Aldébaran
Journaliste dans la bande dessinée